Chris Pontius puede referirse o tener varios significados:

 Chris Pontius, es un acróbata y presentador de televisión estadounidense.
 Chris Pontius, jugador de fútbol estadounidense.